Джон Дейнкур (; 28 февраля 1382 — 11 мая 1406) — английский аристократ, 4-й барон Дейнкур второй креации с 1384 года. Второй сын Уильяма Дейнкура, 2-го барона Дейнкура, и Элис де Невилл (дочери Джона де Невилла, 3-го барона Невилла, и Мод Перси). Джон родился в 1382 году, после смерти старшего брата Ральфа в 1384 году номинально унаследовал семейные владения и титул. Он умер в 1406 году, в возрасте всего 24 лет. 

Джон был женат на Джоан де Грей, дочери Роберта де Грея, 4-го барона Грея из Ротерфилда, и Элизабет де ла Плонш. В этом браке родились:
 Уильям (1403—1422);
 Маргарет (умерла в 1454), жена Ральфа Кромвеля, 3-го барона Кромвеля;
 Элис (1404—1474), жена Уильяма Ловела, 7-го барона Ловела из Тичмарша, и Ральфа Ботелера, 1-го барона Садли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дейнкур
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Дейнкуры